Hendrik Vos (politicus), Nederlands politicus, Tweede Kamerlid in 1840 en 1848 
 Hein Vos, Nederlands politicus, minister tussen 1945 en 1947.
 Henk Vos (politicus), Nederlands politicus, Kamerlid van 1983 tot 1998.
 Hendrik Vos (politicoloog), Belgisch politicoloog.
 Hendrik Voes, soms ook Hendrik Vos genoemd.